135. længdegrad kan henvise til:

 135. vestlige længdekreds
 135. østlige længdekreds